Herschel V. Johnson kan syfta på:

 Herschel Vespasian Johnson (1812–1880), amerikansk politiker
 Herschel Johnson (1894–1966), amerikansk diplomat